Miejscowości w USA:
 Goodwell – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Texas
Gminy w USA:
 Goodwell (ang. Goodwell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo